Виталий Эдуардович Немчинов (30 апреля 1991) — российский боец смешанного стиля, выступает в престижной лиге ACA в средней весовой категории. Чемпион УРФО по ММА (2016), серебряный призёр Кубка России по ММА (2014), бронзовый призёр чемпионата России по ММА (2015), бронзовый призёр Кубка России по ММА (2015), мастер спорта по ММА.

Спортивные достижения 
 Чемпионат УРФО по ММА (2016) — ;
 Кубок России по ММА (2014) — ;
 Чемпионат России по ММА (2015) — ;
 Кубок России по ММА (2015) — ;
 Мастер спорта России по ММА.

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|13-3
| Никола Дипчиков
|Решением (единогласным)
|ACA 144: Немчинов - Дипчиков
|
|align="center"|5
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|12-3
| Рафаль Харатык
|Техническим решением (единогласным)
|ACA 136: Букуев - Акопян
|
|align="center"|3
|align="center"|1:03
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-2
| Алексей Ефремов
|Решением (единогласным)
|ACA 117: Багов - Сильверио
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
| Байсангур Вахитов
|Решением (единогласным)
|ACA 106: Фролов - Магомедов
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|10-2
| Петр Штрус
|Решением (единогласным)
|ACA 101 Варшава
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|10-1
| Родольфо Виейра
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACA 96 Lodz
|
|align="center"|1
|align="center"|2:02
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
| Хетаг Плиев
|Решением (единогласным)
|ACA 91 Absolute Championship Akhmat
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
| Тиаго Морейра
|Техническим нокаутом (удары)
|Yamal Fighter Championship Governor's Cup
|
|align="center"|2
|align="center"|4:56
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
| Тынчтыкбек Каримов
|Техническим нокаутом (удары)
|AFC Extreme Expo 2018
|
|align="center"|1
|align="center"|2:04
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Оливье Дунда Меконго
|Сабмишном ()
|Arctic Fighting Promotion AFP 3: Polar Bear 2
|
|align="center"|1
|align="center"|1:02
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Павел Масальский
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|Russian MMA Union International Anti-Drug Campaign
|
|align="center"|1
|align="center"|2:05
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Иван Лукин
|Решением (единогласным)
|GTC 01 Golden Team Championship 1
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Султан Каламахунов
|Техническим нокаутом (удары)
|Tyumen MMA Federation Tournament in Memory of Vladislav Khramtsov
|
|align="center"|1
|align="center"|1:47
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Петр Перетятько
|Решением ()
|Sevastopol MMA Federation Fight for the Russian Reactor 2018
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Дэвид Траллеро
|Техническим нокаутом (удары)
|Russian MMA Union - Commonwealth Cup 2016
|
|align="center"|3
|align="center"|0:58
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Яннис Карафиллидис
|Сабмишном (удушение сзади)
|UOMMA FighteRevolution Cup 2016: Team Russia vs. Team World
|
|align="center"|1
|align="center"|3:24
|
|
|}

Ссылки 
 Профиль Виталия Немчинова на сайте Sherdog 
 Профиль Виталия Немчинова на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России